Azé bezeichnet:
* Azé (Loir-et-Cher), französische Gemeinde im Département Loir-et-Cher
 Azé (Mayenne), ehemalige französische Gemeinde im Département Mayenne
 Azé (Saône-et-Loire), französische Gemeinde im Département Saône-et-Loire

Siehe auch:
 Azay